Scharfe ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Scharfe (1835–1892), deutscher Opernsänger und Gesangspädagoge
 Martin Scharfe (* 1936), deutscher Volkskundler
 Paul Scharfe (1876–1942), SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS
 Sidonie Scharfe (1834–1909), deutsche Stifterin
 Wolfgang Scharfe (1942–2003), deutscher Kartograf